Minas megye (Córdoba), megye Argentína Córdoba nevű tartományában
Minas megye (Neuquén), megye Argentína Neuquén nevű tartományában